Нкеиру́ка (Ки́ра) Хила́риевна Е́зех () — российская кёрлингистка, заслуженный мастер спорта, трёхкратная чемпионка Европы, участница четырёх зимних Олимпийских игр, 14-кратная чемпионка России. Самая титулованная кёрлингистка России.

Биография 
Нкеирука Езех родилась в Москве. Её отец — нигериец Хилари Езех — учился в Московском государственном университете. После получения диплома в 1985 году отец Нкеируки вернулся в Нигерию, а сама она с матерью Эльвирой Константиновной (чувашкой по национальности) осталась в Москве.

В 14-летнем возрасте Езех начала заниматься кёрлингом в ЭШВСМ «Москвич» у тренера Ольги Андриановой, а уже через два года впервые стала чемпионкой России в составе московского «Динамо» (скип Нина Головченко). Всего 14 раз побеждала в  в составе различных команд клуба «Москвич». По этому показателю Езех является рекордсменкой в отечественном кёрлинге.

С 2000 по 2005 годы выступала за молодёжную сборную России, а в декабре 2000 года дебютировала в национальной сборной России. За это время приняла участие в четырёх , 15-ти , 16-ти , трёх зимних Универсиадах. Четырежды на этих официальных международных соревнованиях она выигрывала золотые медали и ещё 8 раз — серебряные и бронзовые. С 2002 по 2007 в сборной выступала на позиции вице-скипа, с 2008 года — свипер.

16 июля 2010 года Нкеируке Езех было присвоено звание заслуженный мастер спорта России. Кроме неё это звание было присвоено и Ольге Жарковой. Обе спортсменки стали первыми заслуженными мастерами спорта России по кёрлингу.

Выпускница Московского авиационного института по специальности инженер-программист.

Достижения

Со сборными 
 Трёхкратная чемпионка Европы — 2006, 2012, 2015;
 Серебряный призёр чемпионата Европы 2014;
 Бронзовый призёр чемпионата Европы 2011.
 Серебряный призёр чемпионата мира 2017;
 Трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира — 2014, 2015, 2016.
 Четырёхкратная участница Олимпийских игр — 2002, 2006, 2010, 2014.
 Чемпионка зимней Универсиады 2003 в составе студенческой сборной России;
 Серебряный призёр зимней Универсиады 2007;
 Бронзовый призёр зимней Универсиады 2009.

С клубами 
 14-кратная  — 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, , , , , , , 
 трёхкратный серебряный призёр чемпионатов России — 2000, , .
 бронзовый призёр .
 четырёхкратный обладатель Кубка России среди женщин — 2007, 2009, 2011, 2021
 трёхкратный бронзовый призёр Кубка России среди женщин — 2010, 2012, 2013.
 Бронзовый призёр .
 Обладатель Кубка России среди смешанных команд — 2010;
 трёхкратный серебряный призёр Кубка России среди смешанных команд — 2011, 2012, 2022.
 Двукратная чемпионка России среди смешанных пар — , .
 Обладатель Кубка России среди смешанных пар — 2021;
 бронзовый призёр Кубка России среди смешанных пар — 2022;

Награды 
 Заслуженный мастер спорта России.
 Почётная грамота Министерства спорта Российской Федерации (4 декабря 2015) — за успешное выступление спортивной сборной команды Российской Федерации на чемпионате Европы по кёрлингу в городе Эсбьерге (Дания).

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте Федерации кёрлинга России
 Нкеирука Езех. С кёрлингом душой и телом// Команда.рф

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты России
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы России по кёрлингу
Призёры Универсиад в кёрлинге
Выпускники Московского авиационного института
Заслуженные мастера спорта России
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу